Pinios se poate referi la:

 Pinios, râu în Grecia (regiunea Tesalia)
 Pinios, râu în Grecia (regiunea Peloponez)